Пенни — многозначный термин.

Пенни — денежная единица и монета нескольких государств, например:
 Британский пенни:
 Один пенни (додесятичная монета Великобритании);
 Золотой пенни — английская монета, отчеканенная в 1257 году;
 Один пенни (десятичная монета Великобритании);
 Ирландский пенни:
 Один пенни (додесятичная монета Ирландии);
 Один пенни (десятичная монета Ирландии);
 Один пенни (монета Шотландии);
 Финляндский пенни;
 Эстонский пенни
 Пенни — разговорное название монеты номиналом 1 цент в США.
Отсюда же чёрный пенни, сиреневый пенни.

 Фамилия
 Пенни, Джанфранческо (1488—1528, прозванный иль-Фатторе) — итальянский живописец, ученик Рафаэля.
 Пенни, Диего (род. 1984) — перуанский футболист, вратарь клуба «Спортинг Кристал» и сборной Перу.
 Пенни, Коллинз (род. 1984) — американский актёр.
 Пенни, Кристофер (род. 1962) — американский гребец.
 Пенни, Луиза (род. 1958) — канадская писательница в жанре детектива.
 Пенни, Лука (ок. 1500 — ок. 1556) — итальянский рисовальщик, живописец и гравёр.
 Пенни, Сидни (род. 1971) — американская актриса.
 Пенни, Уильям Джордж (1909—1991) — английский математик и физик.

 Другое
 Пенни — стандартная единица измерения размера гвоздей в США.
 Пенни — персонаж телесериала «Теория Большого взрыва».

Примечания